Bizen ist der Name

 einer ehemaligen japanischen Provinz, siehe Provinz Bizen
 einer Stadt in der japanischen Präfektur Okayama, siehe Bizen (Okayama)